Le mot mensuel peut être employé :
 en tant qu'adjectif pour qualifier un événement qui se produit tous les mois ;
 en tant que nom commun, pour désigner un magazine ou une revue qui est publié chaque mois.